Mazze steht für:

 Mazze, ritualisierte Volkserhebung im Wallis
 ungesäuerter Brotfladen der jüdischen Küche, siehe Matze
 ein mexikanisches Zählmaß, siehe Mazzo

Mazzè steht für:
 Mazzè, italienische Gemeinde im Piemont

Siehe auch:
 Matze (Begriffsklärung)